Arade (Israel)
Arad (Romênia) — cidade da Romênia
Arad (distrito) — judet da Romênia
 Arad - cidade no Bahrein

Desambiguações de topônimos